kora (instrument), instrument musical de cordes.
 Kora Jahanabad, ciutat de l'Índia
 llengua kora, llengua extinta que es parlava a les illes Andaman